La Treća hrvatska nogometna liga 2020-2021, conosciuta anche come 3. HNL 2020-2021, è la 30ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Avvenimenti

La stagione precedente è stata sospesa il 10 marzo 2020 a causa della pandemia del coronavirus. Il 6 maggio 2020 la HNS ha comunicato che il campionato non riprenderà e che la classifica al momento dell'interruzione è considerata definitiva e che non vi saranno retrocessioni. Due squadre sono state promosse (Opatija e Junak).

Durante l'estate Vinogradar (vincitore del girone Centro) e Zadar (6º nel girone Sud) non si sono iscritte.

È prevista una ristrutturazione del torneo: da 5 gironi della stagione attuale al girone unico di 16 squadre per la stagione 2022-23.

È prevista una sola promozione: per accedere agli spareggi le compagini devono classificarsi entro i primi tre posti nel proprio girone ed ottenere la licenza per la Druga HNL.

Girone Ovest

Classifica 

Legenda:
L    Ha ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Promossa in Druga HNL.
      Retrocessa in quarta divisione.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Centro

Classifica 

Legenda:
L    Ha ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Promossa in Druga HNL.
      Retrocessa in quarta divisione.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Nord
Dopo le prime 22 giornate, le prime 6 in classifica accedono al girone per il titolo (liga za titulu) e le ultime 6 al girone retrocessione (liga za opstanak). In questi due gironi viene disputata solo l'andata (5 giornate). Per la stagione successiva è previsto un allargamento a 14 squadre.

Classifica prima fase 

Legenda:
      Ammessa al girone per il titolo
      Ammessa al girone retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica seconda fase 

Legenda:
L    Ha ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Promossa in Druga HNL.
      Retrocessa in quarta divisione.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori
Marcatori dopo le prime 22 giornate.

Girone Est

Classifica 

Legenda:
L    Ha ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Promossa in Druga HNL.
      Retrocessa in quarta divisione.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
L    Ha ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Promossa in Druga HNL.
      Retrocessa nei campionati regionali.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

Spareggi promozione 
Le tre squadre aventi diritto (ottenuta la licenza ed essere entrate fra le prime tre in classifica) si sfidano per un posto in 2. HNL 2021-22. Il sorteggio esenta il  dalle semifinali; la finale viene disputata in casa della squadra che ha vinto la semifinale.
A prevalere ed ottenere la promozione in Druga HNL (per la prima volta nella sua storia) è stato lo .

Note

Voci correlate 
Prva liga 2020-2021
Druga liga 2020-2021
Coppa di Croazia 2020-2021

Collegamenti esterni 

2020
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021